Боден (, ) — прізвище або топонім.

Топонім 
 Боден () — громада в Німеччині, розташована в землі Рейнланд-Пфальц.

Прізвище 

 Жан Боден (; 1530—1596) — французький юрист та філософ.
 Йохан Боден (; 1974) — шведсько-український підприємець.
 Жан Батіст Боден (; 1811—1851) — французький політик лівих поглядів; лікар за професією.
 Ніна Боден (; 1925—2012) — англійська романістка й дитяча письменниця.
 Ніколя-Тома Боден ( ; 1754—1803) — французький мандрівник, дослідник Австралії.
 Семюель Боден (; 1826—1882) — англійський шахіст.
 Шарль Боден ( ; 1784—1854) — французький адмірал, головнокомандувач французькими ВМС на Середземному морі.

Інше 
 6528 Боден (6528 Boden) — астероїд головного поясу.

Французькі прізвища